Ha un fratello maggiore anch'esso attore, Sergio Villalba.

Filmografia 
Supercharly, negli episodi "Ha nacido un héroe" (2010), "Un destino por cumplir" (2010), "El hombre Omega" (2010), "El dilema del héroe" (2010) e "Todos merecemos una segunda oportunidad" (2010) 
Shoot for the Moon (2011) Cortometraggio
El regalo (2011) Cortometraggio
Gran Reserva, nell'episodio "El pago de los Cortázar III" (2013)
Tierra de Lobos - L'amore e il coraggio (Tierra de lobos) - serie TV (2010 - 2013)
Il segreto (El secreto de Puente Viejo) - serie TV (2016 - 2020)

Collegamenti esterni
Sito ufficiale